Viile se poate referi la:

Localități din România:
Viile, Constanța 
Viile, Galați
Viile, Teleorman

Localități din România cu nume compuse:
Viile Apei, Maramureș
Viile Jacului, Sălaj
Viile Satu Mare, Satu Mare, reședința comunei cu același nume
Viile Tecii, Bistrița-Năsăud

Vezi și 
 Viișoara (dezambiguizare)

Toponime românești